Ла-Круа́-сюр-Урк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Круа-сюр-Урк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Круа-сюр-Урк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена